LRG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Loralai (Pakistan)
 lrg – codice ISO 639-3 della lingua laragiya